Termenul „Blomberg” se poate referi la:

 Blomberg (Lippe) oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, Germania.
 Blomberg (Ostfriesland) comună din landul Saxonia Inferioară, Germania.